Liebfrauenmünster werden folgende Kirchen genannt:
Aegidienkirche (Braunschweig) „Liebfrauenmünster“
Liebfrauenmünster (Donauwörth)
Straßburger Münster, „Liebfrauenmünster“ (frz. Cathédrale Notre-Dame) 
Münster Zur Schönen Unserer Lieben Frau (Ingolstadt)
Villinger Münster „Liebfrauenmünster“
Liebfrauenmünster (Wolframs-Eschenbach), Wolframs-Eschenbach